La guerre de Quinze Ans peut faire référence à deux séries de conflits :
 La Longue Guerre opposant les Habsbourg aux Ottomans de 1591 à 1606.
 L'incident de Mukden, la seconde guerre sino-japonaise et la guerre du Pacifique, opposant le Japon à plusieurs autres belligérants de 1931 à 1945. 

Homonymie
Guerre